Habsburg est le nom allemand pour Habsbourg. Il peut désigner :

Patronyme 

 la dynastie des Habsbourg, qui régna, dès le Moyen Âge, sur divers pays d'Europe ;
 Habsbourg-Laufenbourg, une branche cadette des Habsbourg.

Toponyme 

 Habsburg, commune suisse du canton d'Argovie.
Patronyme austro-bavarois